Ивана Николић може бити:
 Ивана Николић (глумица)
 Ивана Николић (певачица)